ARENA2036 steht für „Active Research Environment for the Next generation of Automobiles“ und ist eine Innovationsplattform für die Mobilität und Produktion der Zukunft. Die Forschungseinrichtung ist Teil der  Förderinitiative „Forschungscampus – öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen“ in Deutschland des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und wird als eingetragener Verein mit Mitgliedern aus Wissenschaft und Industrie geführt.
Momentan befindet sich die ARENA2036 in der zweiten Förderphase und zählt über 45 Partner. Der Forschungscampus mit Sitz in Stuttgart steht für eine Zusammenarbeit unter einem Dach zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Start-Ups.

Die Arbeit eines Forschungscampus 
Die Partner arbeiten unter einem Dach zusammen und sind in verschiedenen Disziplinen (Automobilbranche, Luft- und Raumfahrttechnik, Textil- und Materialforschung,  Arbeitswissenschaft) tätig.

Die Gründung erfolgte 2012, zu den Gründungsmitglieder zählten BASF, Bosch, Daimler, DLR, DITF, Fraunhofer-Gesellschaft und Universität Stuttgart. Die Vereinsgründung des Forschungscampus folgte im Mai 2014.

Verbundprojekte 
Unterschieden wird in öffentlich und/oder privatwirtschaftlich geförderte Projekte. Zu den vier öffentlich geförderten Verbundprojekten der aktuellen Phase zählen:

 Agiler InnovationsHub (InnoHub)
 Digitaler Fingerabdruck (DFA)
 FlexCAR
 Fluide Produktion (FluPro)
Die Verbundprojekte der aktuellen Förderphase entstammen den Verbundprojekten der ersten Förderphase.

In der ersten Förderphase wurden die folgenden vier Verbundprojekte gefördert:

 Intelligenter Leichtbau durch Funktionsintegration (LeiFu)
 Ganzheitlicher digitaler Prototyp für die Großserienproduktion (DigitPro)
 Forschungsfabrik: Produktion der Zukunft (ForschFab)
 und die Begleitforschung Kreativität – Kooperation – Kompetenztransfer (Khoch3)

Gebäude 
Das ARENA2036-Gebäude auf dem Campus der Universität Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen, von Henn Architekten gestaltet, wurde im März 2017 eingeweiht. Es ist 130 m lang, 46 m breit und 16 m hoch. Kernstück ist eine stützenfreie Halle. Das Gebäude beherbergt auch das Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung der Universität Stuttgart und die Innovationsplattform Startup Autobahn.

Partner 
Die Partner der ARENA2036 nutzen den Forschungscampus für Innovationen der Zukunft. Sie entwickeln und gestalten den technologischen Wandel mit. Dazu gehören die folgenden Unternehmen:

Altair
Bosch
BMW Group
DXC Technology
Faro
Fraunhofer
Intel
Kuka
NAiSE
Node
Nokia
Peakboard
Pilz
Schunk
ThingOS
University

Weblinks 
 Webseite von ARENA2036

Einzelnachweise 

Forschung in Deutschland
Universität Stuttgart
Gegründet 2014